Näbbmus kan avse
arter i familjen näbbmöss inom ordningen äkta insektsätare
vanlig näbbmus den vanligaste arten inom ovanstående familj